Die BMW Open 2018 (offiziell: BMW Open by FWU AG) waren ein Tennisturnier, das vom 30. April bis 6. Mai 2018 in München stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Istanbul die TEB BNP Paribas İstanbul Open und in Estoril die Millennium Estoril Open gespielt, die genau wie die BMW Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Alexander Zverev, im Doppel die Paarung Juan Sebastián Cabal und Robert Farah.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 501.345 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 561.345 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. April 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 91 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in München